Beit Alfa ist eine Übersetzung des hebräischen Namens בֵּית אַלְפָא und bedeutet Haus Alfa. Aufgrund unterschiedlicher Transkriptionen steht es für
 Kibbuz Beit Alfa und für
 Bet Alpha (Bet Alpha Synagogue National Park).

Alternative Schreibweisen sind:
 Beit Alpha
 Bet Alpha
 Beth Alpha